Южная и Восточная Сербия () — один из пяти статистических регионов Сербии, созданный в 2010 году в соответствии с Номенклатурой территориальных единиц для целей статистики ЕС. Площадь 26 253 кв.км, население (по данным переписи 2011 года) 1 511 тысяч человек, что делает его самым мало населённым статистическим регионом страны. Код по NUTS2 () — RS22.

Состав и социально-экономические показатели 
Включает в себя:
 Борский округ;
 Браничевский округ;
 Заечарский округ;
 Нишавский округ;
 Пиротский округ;
 Подунайский округ;
 Пчиньский округ;
 Топличский округ;
 Ябланичский округ.

Южная и Восточная Сербия является самым мало населённым статистическим регионом страны (21,8 %). При этом доля сербского населения находится на очень высоком уровне — 87,8 %. Регион в 2010 году располагался на последнем мести среди экономически неблагополучных: его ВВП составил в 2010 году 14,5 % от произведённого в Сербии или 63,9 % от среднего по стране. Во многом это объясняется характером рельефа местности - большая часть региона расположена на Восточно-Сербские горах и горах Копаоник (горы), что ограничивает возможности сельскохозяйственного её использования.

Примечания

Литература 

Статистические регионы Сербии